Мулехе́ () — муниципалитет в Мексике, штат Южная Нижняя Калифорния, с административным центром в городе Санта-Росалия. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Mulegé происходит из языка коренных племён народа кочими, населявших полуостров Калифорния, и означает река между скал.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 43,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Пало-де-Райо, находится на высоте 1188 метров.

На юге он граничит с другими муниципалитетами Южной Нижней Калифорнии: Комонду и Лорето, на севере с другим штатом — Нижняя Калифорния, а также берега муниципалитета омываются водами: на востоке Калифорнийского залива и на западе Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 1 января 1972 года, после утверждения Конгрессом штата создания первых трёх муниципалитетов, в его состав входит 381 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 28,3 %;
 промышленность и строительство — 17,7 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 51,1 %;
 безработные — 2,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,5 %;
 водоснабжение: 73,4 %;
 водоотведение: 88,3 %.

Достопримечательности 
На территории муниципалитета расположен потухший вулкан Агуахито, привлекающий туристов.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Южной Нижней Калифорнии
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Южной Нижней Калифорнии